Мезо́н-Лаффі́тт () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на північний захід від Парижа, 16 км на північ від Версаля.

В місті розташована резиденція польського «Літературного Інституту», засновником і керівником якого до 2000 року був Єжи Ґедройць.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9815 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 23312,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі жителі 
 Жан Кокто (1889—1963) — французький режисер, письменник, актор, художник, кінорежисер
 Філіп Жарускі (* 1978) — оперний співак, контратенор

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Мезон-Лаффітт
 [ Розташування муніципалітету Мезон-Лаффітт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін